Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steve Darcis e Stefan Wauters che hanno battuto in finale Gabriel Trujillo Soler e Lovro Zovko 6-4, 65-7, 6-4.

Teste di serie 

 Gabriel Trujillo Soler /  Lovro Zovko (finale)
 Manuel Jorquera /  Tomas Tenconi (quarti di finale)

 Adam Chadaj /  Mustafa Ghouse (quarti di finale)
 Jean-François Bachelot /  Jean-Michel Péquery (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2005